Сеттімо:

 Сеттімо-Віттоне — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Сеттімо-Міланезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан.
 Сеттімо-Роттаро — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Сеттімо-Сан-П'єтро — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Кальярі.
 Сеттімо-Торинезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин